Michelangelo Gregoretti, pintor italiano del siglo XIX, profesor de la Galería de la Academia de Venecia.
 Ugo Gregoretti, director televisivo y de teatro, actor, guionista, autor y presentador italiano